Dryolestidae — вимерла родина мезозойських ссавців, відома від середньої юри до ранньої крейди Північної півкулі. Найдавніший відомий член, Anthracolestes, відомий із середньоюрської формації Itat Західного Сибіру, але більшість інших представників відомі з пізньої юри Північної Америки та пізньої юри та ранньої крейди Європи. Більшість членів відомі лише за окремими зубами та фрагментами щелепи. Як і багато інших груп ранніх ссавців, вони, ймовірно, були комахоїдними. Зазвичай їх відносять до Cladotheria, що означає, що вони вважаються більш спорідненими з сумчастими та плацентарними, ніж з однопрохідними. Їх розміщують як частину ширшого Dryolestida, який також включає (можливо, парафілетичні) Paurodontidae, а також іноді південноамерикансько-антарктичні Meridiolestida, які часто вважаються неспорідненими кладотеріями. Dyolestidae базується не на філогенетичному визначенні, а натомість на наявності неоднакових коренів у корінних зубів нижньої щелепи та ін..

Кладограма

Примітки 

Родини ссавців
Ссавці юрського періоду
Ссавці крейдяного періоду